Nathe steht für:
Nathe (Kunststoff)
Nathe (Fluss) bei Duderstadt

Nathe ist Familienname von:
Christoph Nathe (1753–1806), deutscher Maler